Мирновское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Крым 
 Мирновское сельское поселение — входит в Джанкойский район
 Мирновское сельское поселение — входит в Симферопольский район

Новосибирская область 
 Мирновское сельское поселение — входит в Тогучинский район

Тверская область 
 Мирновское сельское поселение — входит в Торжокский район Тверской области

Ульяновская область 
 Мирновское сельское поселение — входит в Чердаклинский район Ульяновской области